Худяко́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Худякова.

Відомі носії 

 Худяков Артем Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Худяков Денис Миколайович (*1984) — російський хокеїст, воротар.
 Худяков Іван Олександрович (1842—1876) — російський революціонер, фольклорист і етнограф.
 Худяков Костянтин Павлович (*1938) — російський актор, режисер. Заслужений діяч мистецтв Росії (1995).
 Худяков Олександр Олексійович (1906 — 1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Худяков Роман Веніамінович (Loqiemean) ( 1993) — російський хіп-хоп — виконавець, EDM — продюсер, битмейкер, діджей і звукорежисер.
 Худяков Сергій Іванович (*1875 — ?) — український художник театру і кіно першої половини ХХ ст.
 Худяков Сергій Олександрович (1902—1950) — радянський воєначальник, маршал авіації (19.08.1944).
 Худяков Юрій Федорович (*1934) — радянський і український архітектор, заслужений архітектор УРСР, народний архітектор України.

Жінки